Inès Rabadán
Mohammed Rabadan
Pierre Rabadan